Бакстер има више значења:
 Округ Бакстер (Арканзас)
 Бакстер (Ајова)
 Бакстер (Минесота)
 Бакстер (Тенеси)